Кутюр () — многозначный термин.

 Кутюр — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Фамилия 
Известные носители:

 Кутюр, Логан (1925—1994) — канадский хоккеист НХЛ.
 Кутюр, Логан (род. 1989) — канадский профессиональный хоккеист.
 Кутюр, Рэнди (род. 1963) — американский спортсмен, актёр и шоумен.
 Кутюр, Тома (1815—1879) — французский художник-академист.

См. также 
 От кутюр